Николай Семёнович Калабухов () — советский и российский военачальник. Участник операции «Дунай», афганской войны, первой чеченской войны,второй чеченской войны. Заместитель командующего 58-й армии Северо-Кавказского военного округа по вооружению. Генерал-майор

Биография 
Родился 1 января 1946 года в посёлке Борки Парабельского района Томской области В 1963 г. окончил 10 классов Нарымской средней школы Парабельского района Томской области.

Образование 
 1966 году Омское танко-техническое училище
 1974 году Военной академии БТВ

На воинской службе 
В 1963—1966 годы учился в Омском танко-техническом училище.

В 1968 году участвовал в операции «Дунай» событиях в Чехословакии.

В 1970—1974 годы — учеба на инженерном факультете Академии БТВ им. Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского.В 1976—1978 годы учился в Академии БТВ на факультете руководящего инженерного состава (ФРИС).

1966—1970 годы — заместитель командира танковой роты в Белорусском военном округе; 30-я, 120-я МСД; заместитель командира танкового батальона по технической части 80-й танковой дивизии Среднеазиатского военного округа;заместитель командира 164-го мсп ЦГВ,

В 1980—1982 годы заместитель командира 122-го мсп, 201-й мсд ТуркВО, принимал участие в военных событиях в Афганистане:

заместитель по вооружению 144-го мсп 82-й мсд СКВО;

заместитель командира 364-й мсд СКВО,

заместитель командира 9-й мотострелковой Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды дивизии имени Верховного Совета Грузинской ССР СКВО.

На высших должностях 
1987—1995 годы — заместитель командира 42-го ак СКВО по вооружению. В 1991—1994 годах принимал участие в осетино-ингушском конфликте в составе 42-го ак.

В 1994—1996 годах — принимал участие в военных событиях в Чеченской республике. В 1-ю чеченскую войну — в должностях заместителя командующего Западным направлением, заместителя командующего всей группировкой войск по вооружению в составе 58-й армии СКВО

1995—1996 годы — заместитель командира 67-го ак СКВО по вооружению.

1998—2001 годы — заместитель командующего 58-й армии СКВО по вооружению.

В 1998—2000 годы во время 2-й чеченской войны занимал должности заместителя командующего по вооружению Восточного направления, заместителя командующего по вооружению специального направления по г. Грозному, заместителя командующего по вооружению всей группировкой.

В отставке 
Живёт и работает в городе Краснодар.
С 2012 года Инспектор Группы инспекторов Объединённого стратегического командования Южного военного округа Министерства обороны Российской Федерации.

Семья 
 жена
 Сын Дмитрий
 Сын Николай
 Внуки Арина, Дмитрий, Роман

Знаки отличия 

 Орден За заслуги перед Отечеством 4-й степени
 Орден Мужества
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени
 Орден «За военные заслуги»
 Медаль «За отвагу»
 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Медаль «За безупречную службу» II степени
 Медаль «За безупречную службу» III степени
 Медаль «За ратную доблесть» и др.
 награды других ведомств
 Иностранные награды.

См. также 
 9-я мсд

Примечания

Литература

Ссылки 
 Двое на одной войне
 В Краснодаре торжественно открыли школьный музей «Подвиги современности — наша гордость и память»
 Краснодарское президентское кадетское училище

Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Члены КПСС
Участники операции «Дунай»
Участники Афганской войны (1979—1989)
Участники Первой чеченской войны
Участники Второй чеченской войны
Персоналии:Краснодарский край
Генерал-майоры (Российская Федерация)
Инспектора Группы инспекторов ОСК ЮВО